Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado da Paraíba durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Histórico 
Em 18 de março de 2020, o primeiro caso do novo coronavírus no Estado são confirmados em João Pessoa. O paciente foi um homem de 60 anos, com histórico de viagem para Europa, retornando ao Brasil no dia 29 de fevereiro. 

Em 25 de março de 2020, a Paraíba registrou a primeira morte pela COVID-19 em Patos. Se tratava de um homem de 36 anos, que morava no Sertão do estado, e tinha diabetes. Ele não tinha histórico de viagem.

Estatísticas 
 Municípios mais afetados
Até 21 de maio de 2021

Pandemia de COVID-19 na Paraíba
Pandemias ou epidemias em curso